Gbi, gbi ou GBI peut désigner :
 Gbi, un peuple du Liberia ;
 gbi, une langue krou ;
 , une agence de l’État de Géorgie, aux États-Unis ;
 Ground-Based Interceptor, est un système de défense antimissile ;
 Goal-based investing.